Murken ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Hinrich Murken (* 1937), deutscher Medizinhistoriker und Kunsthistoriker
 Christa Murken (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin und Malerin
 Diedrich Murken (1893–1958), deutscher Arzt, Gynäkologe und Geburtshelfer
 Elimar Murken (1870–1946), deutscher Bankdirektor, Jurist und Politiker
 Jan Murken (* 1934), deutscher Genetiker, Arzt, Kommunalpolitiker und Museumsleiter
 Jens Murken (* 1969), deutscher Historiker, Archivar und Hochschullehrer
 Sebastian Murken (* 1963), deutscher Psychotherapeut und Religionswissenschaftler
 Theodor Murken (1903–1997), deutscher Journalist, Autor und Heimatforscher in Wilhelmshaven